Ruget se poate referi la:
Ruget, Gorj
Ruget, Vrancea